Tar je lahko: 
 Tar, naselje v Istri 
 Tar naselje na Madžarskem 
 Tar, divja koza azijskih gora